České příjmení Vondráček může označovat:

 David Vondráček (* 1963) – český dokumentarista
 Helena Vondráčková (* 1947) – česká zpěvačka, sestra skladatele Jiřího Vondráčka
 Ignác Vondráček (Ignát; 1819–1887) – ostravský důlní podnikatel
 Jan Vondráček (1882–1953) – český pedagog, spisovatel, historik, folklorista
 Jan Vondráček (* 1944) – spisovatel
 Jan Vondráček (* 1966) – český herec a zpěvák
 Jaroslava Vondráčková (1894–1986) – textilní spisovatelka, publicistka a výtvarnice
 Jiří Vondráček – více osob, rozcestník 
 Josef Vondráček – více osob, rozcestník
 Libor Vondráček (* 1994) – český politik
 Lucie Vondráčková (* 1980) – česká zpěvačka a herečka, dcera Jiřího Vondráčka
 Lukáš Vondráček (* 1982) – český básník a výtvarník vystupující pod pseudonymem Von Roháč
 Lukáš Vondráček (* 1986) – český klavírní virtuos
 Miloslav Vondráček (* 1963) – český lingvista, bohemista
 Pavel Vondráček (* 1998) – český klavírista a skladatel
 Petr Vondráček (* 1976) – český zpěvák, herec a moderátor
 Radek Vondráček (* 1973) – český politik
 Roman Vondráček (* 1984) – český hokejista
 Tomáš Vondráček (* 1991) – český hokejový útočník
 Vladimír Vondráček (rozcestník) – více osob, rozcestník

Související články 
 Vondračka
 Ondráček
 Vondrášek
 Vondruška
 Vondrák

Externí odkazy 
 

Česká příjmení